Udbudsret er den forvaltningsretlige disciplin, som studerer de regler, som gælder for den offentlige sektors køb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Indkøb af IT-udstyr er også omfattet af udbudsretlige regler og praksis. De udbudsretlige regler skal sikre, at skatteyderens penge bliver brugt mest hensigtsmæssigt. Så den offentlige sektors mange indkøb skal ske mest effektivt; for at fremme dette formål er det nødvendigt, at private aktører i fri konkurrence byder på de offentlige entrepriser mv. Den vigtigste lov indenfor udbudsret er udbudsloven. Udbudsloven der er en implementeringslov, som gennemfører et direktiv.

Udvælgelses- og tildelingskriterier 
Hvilke private leverandører, som den offentlige forvaltningsmyndighed vælger er genstand for særlig opmærksomhed; ligesom evaluering af udbudsprocessen er underlagt en særlige evalueringsmetode.

Klage 
Den instans, som tager sig af klager over de udbudsretlige afgørelser, er Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbud er omfattet af Nævnenes Hus.

Kommune som udbyder 
Af praksis fremgår det, at en kommune ikke kun bør se på prisen, når kommunen vælger en privat leverandør.

Hvis en kommune indgår aftale om levering uden først at have udsendt et udbud, vil en sådan aftale være ulovlig; se eksempelvis sagen om 28 kommuners aftale med KMD. Særligt aftaler om leverance af IT-udstyr volder kommuner vanskeligheder.

Referencer 
Jura
Retsvidenskab
Offentlig ret
Offentlig forvaltning
Forvaltningsret

EU-ret